Termenul periferic se poate referi la:
 Periferic (informatică):  dispozitiv  ce se adaugă unui calculator.
 Periferic (film): film românesc

Dezambiguizare